Formiga kan syfta på följande:

 Miraildes Maciel Mota, brasiliansk fotbollsspelare även kallad Formiga

Brasilien 

 Taciba (ort), São Paulo, 
 Formiga (ort), Minas Gerais, 
 Formiga (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar